U49 ou U-49 peut faire référence à :
 HMS Pheasant (U49), un sloop de la Royal Navy ;
 Ligne U49 du métro léger de Dortmund ;
 Petit icosihémidodécaèdre (U49), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres